Чемпионат Европы по индорхоккею — международное спортивное соревнование для национальных сборных команд стран Европы по индорхоккею (разновидность хоккея на траве для игры в закрытых помещениях в зимний период). Организуется и проводится под эгидой Европейской федерации хоккея на траве (EHF).

Проводятся чемпионаты как для мужских, так и для женских команд; как тот, так и другой впервые были проведены в 1974 году. Регулярность проведения — обычно раз в 2 года (иногда раз в 3 года).

И мужской, и женский чемпионаты делятся на «дивизионы» — группы команд близкого между собой уровня, проводящие соревнования между собой. Победитель дивизиона (а в некоторых случаях и занявший 2-е место) в следующем розыгрыше поднимается в более высокий дивизион (это касается всех дивизионов, кроме самого высшего по силе 1-го дивизиона); занявший последнее место — в следующем розыгрыше опускается в более низкий дивизион (это касается всех дивизионов, кроме самого низшего).

Мужчины

I дивизион

II дивизион

III дивизион

IV дивизион

Страны (мужчины) 

 общее участие во всех дивизионах;
 нумерация мест сквозная: если в 1-м дивизионе играло 8 команд, то у занявшей 1-е место во 2-м дивизионе место обозначено как «9» и т. п.; указаны данные только по тем чемпионатам и дивизионам, по которым найдена информация Женщины 

 I дивизион 

 II дивизион 

 III дивизион 

 Страны (женщины) 

 общее участие во всех дивизионах;
 нумерация мест сквозная: если в 1-м дивизионе играло 8 команд, то у занявшей 1-е место во 2-м дивизионе место обозначено как «9» и т. п.;
 указаны данные только по тем чемпионатам и дивизионам, по которым найдена информация

Примечания

Ссылки 
 EuroHockey Indoor Nations Championships | Архив информации о соревнованиях на сайте Европейской федерации
 

Соревнования по хоккею на траве
 
Хоккей на траве в Европе
Индорхоккей